Artur Camilo foi um pianista e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
 Andaluza
 Cake walk
 Tristezas não pagam dívidas
 Flor de abril
 Recordações do passado
 Romaza

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Pianistas do estado do Rio de Janeiro